Callisen är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Adolph Callisen (1786–1866), dansk läkare
 Christian Friedrich Callisen (1777–1861), tysk evangelisk-luthersk teolog
 Heinrich Callisen (1740–1824), dansk kirurg
 Johann Friedrich Callisen (1775–1864), tysk politiker 
 Johann Leonhard Callisen (1738–1806), tysk evangelisk-luthersk teolog

Se även 

 Georg Calixtus

Efternamn